Joop steht für:

 Joop (Vorname), männlicher Vorname
 Joop (Unternehmen), deutsches Mode-Unternehmen

Joop ist der Familienname folgender Personen:
 Florentine Joop (* 1973), deutsche Kinderbuchautorin und -illustratorin
 Gerhard Joop (1914–2007), deutscher Redakteur und Autor
 Jette Joop (* 1968), deutsche Schmuck- und Modedesignerin
 Wolfgang Joop (* 1944), deutscher Modedesigner

Siehe auch:
 Jupp